Il nome Papa Adriano indica alcuni Papi della Chiesa Cattolica Romana:

Papa Adriano I (c. 700-795)
Papa Adriano II (792-872)
Papa Adriano III (m. 885)
Papa Adriano IV (c. 1100-1159), inglese
Papa Adriano V (c. 1205-1276)
Papa Adriano VI (1459-1523), olandese

Altro
Hadrian the Seventh – Novella di Frederick Rolfe che racconta di un immaginario inglese Papa Adriano VII
Pope Adrian 37th Psychristiatric – Album del gruppo musicale Rudimentary Peni